Dard est un nom commun et un nom de famille français.

Nom commun 
Dard peut désigner :

 Biologie
 un dard ou aiguillon, un organe pointu des animaux.
 un dard se dit de plusieurs espèces de poissons : dard des sables, Crenuchidae, Trachinotus botla, etc.

 Botanique
 un dard, type de bourgeon.

 Arme
 un dard, ancienne arme de jet garnie d’une pointe de fer au bout et que l’on lançait à la main.

 Outil
 un dard, nom donné à une faux (dans la région Limousin).

 Art
 un dard, ornement représentant une flèche ou aiguillon, en art.

 Littérature
 Dard, épée de Frodon dans le Seigneur des anneaux.

 Jeux
 "les dards" , autre nom pour le jeu de fléchettes.
 "le dard", nom donné à un jeu convivial dérivé du chat perché.

 Mécanique des fluides
 un dard est le dispositif de forme effilée qui permet de tenir un modèle dans une soufflerie (à l'arrière d'une fusée ou d'un avion à réaction, par exemple).
 le dard est la partie la plus chaude de la flamme d'un chalumeau.
 un dard, la zone d'un jet libre où la pression n'est pas modifiée.

 Argot
 un dard, pénis en langage familier ou argotique.

Patronyme 

 Antoine Dard (1715-1784), bassoniste français ;
 Bertrand Dard, écrivain français ;
 Charlotte-Adélaïde Dard (1798-1862), écrivaine française ;
 Émile Dard (1871-1947), diplomate français, historien de la Révolution française et de Napoléon ;
 François Dard (1769-1828), général de brigade français ;
 Frédéric Dard (1921-2000), auteur français, connu sous de nombreux pseudonymes, notamment San-Antonio ;
 Gabriel Dard (1875-1951), ancien sportif et dirigeant du football français ;
 Georges Dard (1918-2001), footballeur français ;
 Henry Dard, (1875-1910), homme politique français ;
 Jean Dard (1789-1833), instituteur, fondateur de la première école d’Afrique noire francophone, à Saint-Louis du Sénégal, en 1817 ;
 Louis Gaspard Dard d'Espinay (1753-1808), général et ancien maire de Nevers ;
 Michel Dard (1908-1979), écrivain français ;
 Olivier Dard, historien français ; 
 Patrice Dard (né en 1944), fils de Frédéric Dard, auteur français qui poursuit la série des nouvelles aventures de San-Antonio ;
 Pierre Dard (né en 1956), poète français.

Pseudonyme 
 Sting, « Dard » en anglais, pseudonyme de Gordon Matthew Thomas Sumner, leader du groupe The Police

Hydronyme 
 Le Dard est un torrent du massif du Jura, en France.

Acronymes 
 Le DARD, pour Détachement d'action rapide et de dissuasion est un groupe d'intervention de la gendarmerie vaudoise.
 Le DARD, ou Droit au respect et à la dignité, a été un rassemblement relativement éphémère créé par Patrick Sébastien.

Homonymie de patronyme